Luthmer ist der Familienname folgender Personen:

 David Johann Jakob Luthmer (1771–1839), evangelischer Geistlicher und Astronom
 Else Luthmer (1880–1961), deutsche Malerin
 Ferdinand Luthmer (1842–1921), deutscher Architekt, Konservator und Burgenforscher
 Kurt Luthmer (1891–1945), deutscher Kunsthistoriker und Museumsdirektor